Il campionato mondiale Superbike 2023 è la trentaseiesima edizione del campionato mondiale Superbike.

Piloti partecipanti 
Tutte le motociclette in competizione sono equipaggiate con pneumatici forniti dalla Pirelli. Contestualmente alla classifica mondiale, vi sono alcuni piloti (indicati in tabella come piloti della "classe IND") che concorrono per il trofeo indipendenti (vi partecipano infatti i piloti dei team che non sono di diretta emanazione di una casa motociclistica).

Calendario

Classifiche

Sistema di punteggio
Nella gara 1 e gara 2 vengono attribuiti i seguenti punteggi:

Nella gara superpole (che si svolge sulla distanza di 10 giri e assegna i primi 9 posti in griglia di partenza per gara 2) si attribuisce il seguente punteggio:

Classifica Piloti

Trofeo Indipendenti

Classifica Costruttori

|}

Note

Collegamenti esterni